Saint-Estèphe kan syfta på:
 Saint-Estèphe, Dordogne
 Saint-Estèphe, Gironde